Cora Witherspoon (1890-1957), actrice américaine ;
 Jimmy Witherspoon (1920-1997), chanteur de blues américain ;
 John Witherspoon (1723-1794), homme politique américain ;
 John Witherspoon (1942-2019), acteur américain ;
 Lajon Witherspoon (1972-), chanteur de nu metal américain ;
 Reese Witherspoon (1976-), actrice américaine ;
 Reggie Witherspoon (1985-), athlète américain ;
 Tim Witherspoon (1957-), boxeur américain.

Patronyme anglais